Onishi ou Ōnishi peut faire référence à :

Patronyme 

 Hiroshi Ōnishi (1961- 2011), peintre japonais.
 Mitsugu Ōnishi (né en 1952), photographe japonais. 
 Shigeru Ōnishi (1928–1994), artiste visuel japonais.
 Tadao Onishi (1943 - 2006), footballeur japonais.
 Takijirō Ōnishi (1891 – 1945), amiral de la Marine impériale japonaise durant la Seconde Guerre mondiale.
 Takuya Onishi (né en 1975), astronaute de la JAXA. 
 Yohei Onishi (né en 1982), footballeur japonais.
 Yuka Ōnishi (née en 1968), actrice japonaise, ex-chanteuse et idole japonaise dans les années 1980.

Toponyme 

 Onishi, une ancienne municipalité au Japon